

Toponyme 

 Le Canton de Chanac était une division administrative française, située dans le département de la Lozère et la région Languedoc-Roussillon ;
 Chanac, commune française située dans le département de la Lozère et la région Occitanie ;
 Chanac-les-Mines (Chanac en occitan) est une commune française située dans le département de la Corrèze en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Le Château de Chanac est un antique château féodal situé sur la commune de Chanac ;
 La Communauté de communes du Pays de Chanac est une ancienne communauté de communes française, située dans le département de la Lozère et la région Occitanie ;
 Gare de Chanac, gare française située sur la commune de Chanac.

Patronyme 

 Bertrand de Chanac (?-1401), pseudo-cardinal français ;
 Guillaume de Chanac (v.1320-1383), évêque de Chartres et de Mende ;
 Guillaume V de Chanac (1248-1348), évêque de Paris, puis patriarche latin d’Alexandrie.